Хуан Лукас има више значења:

 Хуан Лукас (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Лукас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику